Papuasoniscus är ett släkte av kräftdjur. Papuasoniscus ingår i familjen myrbogråsuggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrbogråsuggor
Papuasoniscus